Шихаб-ад-дин Мухаммед бен Ахмед бен Али бен Мухаммад ан-Насави (; вторая половина XII, Наса — первая половина XIII) — личный секретарь Джалал-ад-дина Манкбурны, последнего представителя династии хорезмшахов Ануштегинидов, автор "Сират ас-султан Джалал-ад-дин Манкбурны" («Жизнеописание султана Джалал-ад-дина Манкбурны»).

Значение «Жизнеописания» 
Уникальный труд был написан на арабском языке.

Большое значение труду ан-Насави придавали К. д'Оссон, О. Удас, В. Р. Розен, В. В. Бартольд, К. Брокельманн, В. И. Беляев, К. Каэн, И. Кафес-оглу, А. А. Али-заде, Б. Шпулер, И. П. Петрушевуский.

Издания «Жизнеописания» на русском языке 
 Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны. — М.: Восточная литература, 1996.

Ссылки 
 ШИХАБ АД-ДИН МУХАММАД АН-НАСАВИ. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СУЛТАНА ДЖАЛАЛ АД-ДИНА МАНКБУРНЫ // ВостлитИнфо.

Арабские историки
Историки XIII века
Историки Ирана
Историки Туркменистана
Историки Узбекистана